Schenkenau ist der Ortsname von

 Schenkenau (Itzgrund), Ortsteil der Gemeinde Itzgrund, Landkreis Coburg, Bayern
 Schenkenau (Waidhofen), Ortsteil der Gemeinde Waidhofen, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern